Herman Schultz ist der Name folgender Personen:

* Herman Schultz (Astronom) (1823–1890), schwedischer Astronom
 Herman Schultz (Sportschütze) (1901–??), monegassischer Sportschütze 

Siehe auch:
 Hermann Schultz